UEO puede referirse a:

 La Unión Europea Occidental; o
 El Aeropuerto de Kumejima (Japón), por su código IATA.

Siglas